Topik var i den klassiske retorik læren om, hvilke steder man finder argumenter til at belyse en bestemt sag med. Betegnelsen bruges i flere sammenhænge. Især det engelske ord topic anvendes ofte synonymt med emne og der findes specielle teknologier og standarder ("topic maps"), der nogle gange, fx i Wikipedia, oversættes til emnekort.

Se også 
Emne

Eksterne links 
Togeby, Ole (2007). Topik . Aarhus Universitet, Nordisk Institut.
Gabrielsen, Jonas (2008). Topik. Ekskursioner i den retoriske toposlære  Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og informationsteknologier.

Retorik